Nghĩa Hưng (Nam Định)
Nghĩa Hưng (Gia Lai)
Nghĩa Hưng (Nghệ An)
Nghĩa Hưng (Bắc Giang)
Nghĩa Hưng (Vĩnh Phúc)